Чемпионат мира по дартсу 2010 (BDO) — проходил с 2 по 10 января 2010 года в городе Фраймли-Грин.
 Чемпионат мира по дартсу 2010 (PDC) — проходил с 18 декабря 2009 по 3 января 2010 в Лондоне.

Турниры по дартсу